«Природное и культурное наследие Москвы» — научно-популярная серия книг и брошюр, посвящённая различным культурным и природным памятникам Москвы и её ближайших окрестностей, а также разнообразным культурно-историческим сюжетам, связанным с Москвой. Выходила в 1995—2007 годах в ряде столичных издательств.

Список книг серии 

 Алтуфьево — 2000
 Аптекарские сады — 2004
 Архитектурные традиции Москвы (эпоха Средневековья) — 1997
 Богиня флоры в Москве — 2003 (оформление не серийное)
 Братцево — 1996
 Валуево — 2000
 Вахтанговская тропа — 2000
 Вдогонку за Москвой
 Виноградово — 2001
 Владимир Андреевич Фаворский — 2004
 Воробьёвы горы и Нескучный сад
 Воронцово — 1997
 Восточные штудии в Москве (первая половина XIX века) — 2000
 Главный ботанический сад — 2007
 Горенки — 2004
 Горки — 2001
 Дом на набережной в литературе и искусстве — 2004
 Дубровицы — 2001
 Загорье — 2003
 Заповедное Коломенское
 Зелёная книга Москвы — 2003
 Измайлово — 1997
 Икона Владимирской Богоматери и духовное наследие Москвы
 Ильинское — 1999
 Индийцы в Москве — 2000
 Книжные сокровищницы Москвы — 2001
 Косино
 Костюм в Москве — 2001
 Кузьминки — 1997
 Кусково
 Легенды московских бояр — 1997
 Лесное наследие Москвы
 Лефортово — 2003
 Лианозово — 2001
 Лосиноостровская — 2001
 Люблино — 2003
 Люди и образы старой Москвы — 2004
 Марфино — 2002
 Медведково — 2002
 Михалково — 2001
 Мои бульвары — 2000
 Москва библиографическая — 2002
 Москва в Политехническом — 2001
 Москва Владимира Соловьёва — 2001
 Москва лингвистическая — 2001
 Московская Африка — 2003
 Московские литературные архивы — 1996
 Московские самодержцы
 Московский говор
 Музы и пушки — 2002
 Музыкальная жизнь Москвы второй половины XIX столетия — 2002
 Останкино — 1996
 Памятники учёным в культуре Москвы — 2004
 Переулок Серебряного века — 2000
 Петровский парк — 2001
 Петровско-Разумовское 
 Покровское-Стрешнево
 Почвы Москвы
 Ртищевское братство в Андреевском монастыре — 1997
 Серебряный бор и его окрестности
 Середниково — 1999
 Театральный Арбат
 Тушино — 2001 
 Уборы — 1999 
 Усадьба Узкое — 1996 
 Фили — Кунцево
 Царицыно

Редакционная коллегия 
 Добровольский, Глеб Всеволодович, академик
 Челышев, Евгений Петрович, академик
 Рысин, Лев Павлович (р. 1929), член-корр. РАН
 Вафа А. Х., профессор
 Воротников, Юрий Леонидович, член-корр. РАН
 Карпачевский, Лев Оскарович, профессор

Авторы книжной серии 
 Алпатов, Владимир Михайлович
 Давидсон, Аполлон Борисович
 Коробко, Михаил Юрьевич
 Насимович, Юрий Андреевич
 Чегодаева, Мария Андреевна

См. также 
 Деятели науки и просвещения Москвы
 Культурное наследие
 Музей истории Москвы

Литература 
 Романюк С. К. По землям московских сел и слобод

Ссылки 
 Список книг серии
 Список изданий Московского института иностранных языков: Книги серии
 Каталог книг издательства ГЕОС: Книги серии

Книжные серии
Книги о Москве
Москвоведение